Het mannenenkelspel van het tennis op de Olympische Zomerspelen 1984 in de Amerikaanse stad Los Angeles vond plaats van 6 tot en met 11 augustus 1984. Het evenement werd georgani­seerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Los Angeles Tennis Center. Tennis keerde na zestien jaar terug op de Olympische Spelen, al was dat opnieuw als demonstratiesport.

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Zie ook
Tennis op de Olympische Zomerspelen 1984 (vrouwen)

Bronnen 
  Uitslagen mannenenkelspel
  ITF Tennis
  todor66

Tennis op de Olympische Zomerspelen 1984